Такмичење у дисциплини петобој у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржано је 4. марта. Учествовало је 15 петобојки из 12 земаља.

Сатница

Земље учеснице 

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Рекорди пре почетка Европског првенства 2011.

Освајачи медаља 

Постигнута су два национална рекорда (Француска и Норвешка) и четири лична рекорда. Поред ових резултата у петобоју постигнут је и један национални рекорд у скоку удаљ (Холандија) и 23 лична рекорда у свих пет дисциплина.

Резултати

60 м препоне

Скок увис

Бацање кугле

Скок удаљ

800 м

Коначни пласман 
У табели су дати коначни бодови и пласман после свих 5 дисциплина.

Легенда: СР = Светски рекорд, ЕР = Европски рекорд, РЕП = Рекорд европских првенстава, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЕРС = Европски рекорд сезоне (најбоље време сезоне у Европи), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд, ЛРС = Лични рекорд сезоне

Спољашње везе 
 Резултати 60 м препоне
 Резултати скока увис
 Резултати бацања кугле
 Резултати Скок удаљ
 Резултати 800 м

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Петобој на Европском првенству у атлетици у дворани